Авијасион има више значења:
 Авијасион (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авијасион, Кампо де Авијасион (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику